Delaware Township est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Delaware Township du comté de Delaware dans l'Iowa ;
 Delaware Township du comté de Polk dans l'Iowa ;
 Delaware Township du comté de Shannon dans le Missouri ; 
 Delaware Township (Michigan) ;
 Delaware Township (New Jersey) du comté de Hunterdon dans le New Jersey;
 Delaware Township (Ohio) ;
 Delaware Township du comté de Juniata en Pennsylvanie.

Delaware